Kenny Washington (drummer), Amerikaans jazzdrummer
 Kenny Washington (zanger), Amerikaans zanger